В 2015 было  выпущено 46 разновидностей монет, в том числе 19 монет серии «30 лет флагу Европы».

Серия «30 лет флагу Европы»

Примечания 

Памятные монеты евро